Дис, Чарльз — американский художник-реалист, известный картинами на тему «дикого Запада».
 Дис (город) (:en:Deesa) - город в Индии.